SMV kan være en forkortelse for flere ting, herunder:

 Små og mellemstore virksomheder
 Strategisk miljøvurdering